«Локомоти́вное депо́» () — остановочный пункт в городе Барановичи, Беларусь между станциями Барановичи-Центральные и станцией Грицевец. Расположен на Железнодорожной улице.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги